Die Bezeichnung Brettgeld bezeichnet

 eine Abgabe zur Beköstigung für Stadtwächter / Burgwarte, siehe Brettgeld (Wirtschaft) 
 einen Fachbegriff für beschädigte Geldscheine, siehe Brettgeld (Bank)